Pyrmont ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Deutschland:
 Bad Pyrmont, Stadt im Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Burg Pyrmont, Burg bei Roes, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Grafschaft Pyrmont, Territorium im Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis des Heiligen Römischen Reiches

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Pyrmont (Indiana), Gemeinde im Clay Township, Carroll County, Indiana
 Pyrmont (Missouri), Gemeinde im Haw Creek Township, Morgan County, Missouri
 Pyrmont (Ohio), Gemeinde im Perry Township, Montgomery County, Ohio

in Australien:
 Pyrmont (New South Wales), Stadtviertel von Sydney, New South Wales
 Pyrmont Bridge, Brücke in Sydney, New South Wales

Pyrmont ist Bestandteil des Namens folgender Personen:

 Agnes von Pyrmont (* um 1208–1276), Burgfrau in Cochem
 Kuno III. von Pyrmont (* um 1239; † um 1287), Ritter und Burggraf in Cochem
 Loni Pyrmont (1900–1990), deutsche Operettensängerin und Stummfilmschauspielerin